Blende steht für:
 Blende (Mineralogie), Begriff für bestimmte Mineralien und Erze, z. B. Pechblende, Zinkblende
 Messblende, Verfahren in  Rohrleitungen zur Volumenstrommessung
 Blende (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten
 alte Bezeichnung für die Pflanzenart Echter Buchweizen
 Bezeichnung für eine Leuchte mit Schutzgehäuse, vorrangig im Bergbau (s. Freiberger Blende)

Optik, Fotografie, Video:
 Blende (Optik), Vorrichtung zur Begrenzung des Querschnitts von Strahlenbündeln
 Blendenzahl, Kehrwert des Öffnungsverhältnisses einer Kamera
 Streulichtblende, eine Vorrichtung, die Streulicht fernhält
 beim Film eine Überblendung, siehe Überblendung (Film) und Trickblende
 Blende (Wettbewerb), ein europäischer Fotowettbewerb

Abdeckungen:
 Blende (Architektur), Bauelement zur Mauerverkleidung
 Blende (Schießwesen), Abdeckungen von gefährdeten Objekten in Schießständen
 in der Panzertechnik bezeichnete gewölbte Schutzpanzerung der Hauptwaffe, siehe Walzenblende
 im Schiffbau eine Abdeckung der Bullaugen
 in der Computertechnik die rückwärtige Anschlussblende, ATX-Blende oder das I/O-Shield des Gehäuses
 in der Zahntechnik künstliche Zahnteile, siehe Inlay (Zahnmedizin)

Siehe auch: